Claroteidae är en familj av fiskar som ingår i ordningen malartade fiskar (Siluriformes). Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Claroteidae 83 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Claroteidae